Николай Томсен (; родился 8 мая 1993 года в Скаген, Дания) — датский футболист, полузащитник».

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Ольборг». 4 апреля 2011 года в матче против «Мидтьюлланна» дебютировал в датской Суперлиги. 11 ноября 2013 года в поединке против «Рандерс» Николай забил свой первый гол за клуб. В 2014 году Томсен стал чемпионом и завоевал Кубок Дании. 23 октября 2014 года в матче Лиги Европы против киевского «Динамо» Николай сделал «дубль».

Летом 2016 года Николай перешёл во французский «Нант». 13 августа в матче против «Дижона» он дебютировал в Лиге 1. В этом же поединке Томсен забил свой первый гол за «Нант».

В начале 2017 года Николай вернулся на родину, подписав контракт с «Копенгагеном». 15 июля в матче против своего бывшего клуба «Ольборга» он дебютировал за новую команду. 12 августа 2018 года в поединке против «Брондбю» Томсен забил свой первый гол за «Копенгаген».

Карьера в сборной 
18 ноября 2014 года в товарищеском матче против сборной Румынии дебютировал за сборную Дании.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Дании принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире сыграл в матчах против сборных Чехии, Сербии, Германии и Швеции.

Достижения 
Командные

 «Ольборг»
  Чемпионат Дании по футболу — 2013/2014
 Обладатель Кубка Дании — 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 Danish national team profile

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Сённерйюск»